Анатоль Франс () — станция линии 3 Парижского метрополитена, расположенная в коммуне Леваллуа-Перре. Названа по одноимённой улице коммуны (), расположенной к северо-западу от станции и названной в честь французского писателя и критика, лауреата Нобелевской премии по литературе 1921 года Анатоля Франса. Рядом со станцией располагается администрация коммуны Леваллуа-Перре.

История 
 Станция открылась 24 сентября 1937 года в составе пускового участка Порт-де-Шанперре — Пон-де-Левалуа — Бекон.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (132 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Конструкция 
Хотя станция построена по типовому проекту, её боковые платформы расположены не точно друг напротив друга. В то же время, для строительства платформ не были построены два отдельных зала, несмотря на узость улицы, под которой располагается станция (по такому проекту строились станции Льеж и Коммерс в черте Парижа).

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Леваллуа-Перре
Станции метрополитена, построенные в 1937 году